Вавра́н-сюр-Тернуа́з () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 175 км на північ від Парижа, 60 км на південний захід від Лілля, 37 км на захід від Арраса.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 79 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 212,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Вавран-сюр-Тернуаз на сайті французького Національного інституту географії
 Вавран-сюр-Тернуаз на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вавран-сюр-Тернуаз на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вавран-сюр-Тернуаз на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вавран-сюр-Тернуаз на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Па-де-Кале

Примітки 

Муніципалітети департаменту Па-де-Кале